Selon le domaine, le terme angle de phase a différentes significations :

 en physique (électricité, mécanique)  il exprime le déphasage entre deux grandeurs (courant/tension par exemple). Il a pour symboles θ, ,  ou  (unité : radian, symbole : rad).

 En mécanique des milieux continus,  est l’angle de phase (ou angle de perte) entre la contrainte et la déformation. La tangente de cet angle () est le facteur de perte ou facteur d’amortissement (exprimé comme un nombre sans dimension), qui est couramment utilisé comme une mesure de l’amortissement d’un système viscoélastique ;

 En analyse mécanique dynamique (DMA), en connaissant la géométrie de l’échantillon et en mesurant la raideur dynamique et l’angle de phase, certaines grandeurs viscoélastiques quantitatives peuvent être calculées ;

 en astronomie  voir Angle de phase.

Articles connexes 
 Courbe de Lissajous